Avar István (1905–1977) magyar és román válogatott labdarúgó, edző
 Avar István (1931–2014) színész, a Nemzet Színésze